Leutenegger ist der Familienname folgender Personen:
 Filippo Leutenegger (* 1952), Schweizer Journalist, Unternehmer und Politiker (FDP)
 Gertrud Leutenegger (* 1948), Schweizer Schriftstellerin
 Hans Leutenegger (* 1940), Schweizer Unternehmer
 Susanne Leutenegger (* 1961), Schweizer Schauspielerin
 Susanne Leutenegger Oberholzer (* 1948), Schweizer Politikerin (SP)
 Zilla Leutenegger (* 1968), Schweizer Künstlerin